Анто́н Арруфа́т (; род. , ) — кубинский , , , .

Биография 
Среди предков Арруфата, переселившихся на Кубу, — каталонцы, а также арабы из Сирии. Одиннадцатилетним он вместе с семьей приехал в Гавану. Образование Арруфата растянулось на много лет, и диплом филологического факультета Гаванского университета он получил только в 1979 году.

Путешествовал по США, Канаде, Франции, Великобритании. Дебютировал в печати на страницах журнала Циклон, который издавали Хосе Родригес Фео и Вирхилио Пиньера. После победы революции работал в газетах Lunes de Revolución, Gaceta de Cuba, основал журнал Casa de las Américas и в течение пяти лет руководил им. Первая книга (сборник стихов) вышла в 1962 году.

Дружил с В.Пиньерой, позднее написал воспоминания о нем (1995), составил несколько его антологий (1994, 2000). Бывал у Лесама Лимы. Дружил и переписывался с Кортасаром, составил книгу его новелл (1964).

Пьеса Арруфата Семеро против Фив (1968, по мотивам Эсхила) получила премию Союза писателей и художников Кубы, но тут же вызвала резкую идеологическую критику как контрреволюционное сочинение; это более чем на полтора десятка лет закрыло автору дорогу в печать и на сцену. Его книги стали вновь публиковаться на Кубе лишь с 1984 года.

Появлялся в фильме Мануэля Сайаса «Странные люди» (2007, документальной ленте о цензуре искусства Зона умолчания (2009).

Произведения

Поэзия 
 En claro (1962)
 Repaso final (1963)
 Escritos en las puertas (1968)
 La huella en la arena (1986)
 Lirios sobre un fondo de espadas (1995)
 El viejo carpintero (1999)
  Manual de inexpertos, titulo provisional (2008)

Драматургия 
 Teatro (1963, пьесы 1957-1963)
 Todos los domingos (1964)
 Todos los amigos (1965)
 Los siete contra Tebas (1968, переизд. 2001)
 Le tierra permanente (1987)
 Cámara de amor (1994)
 La divina Fanny (1995)
 Las tres partes del criollo (2003)

Проза 
 Mi antagonista y otras observaciones (1963, новеллы)
 La caja está cerrada (1984, роман)
 Qué harás después de mí?  (1988, новеллы)
 De las pequeñas cosas (1988, переизд. 1997 с предисловием Андреса Трапьельо, 2007)
 Ejercicios para hacer de la esterilidad virtud (1998, рассказы)
 La noche del Aguafiestas (2000, роман; переизд. 2001)
 El envés de la trama y otros relatos (2005, новеллы)
  Los privilegios del deseo (2007, новеллы)

Эссе 
 Virgilio Piñera: entre él y yo (1995)
 El hombre discursivo (2005)
 La manzana y la flecha (2007)
 Las máscaras de Talía: para una lectura de la Avellaneda (2008, о Гертруде Гомес де Авельянеда)

Сводные издания 
 La huella en la arena: antología poética (Буэнос-Айрес, 2000; Гавана, 2001)
 Antología personal (Барселона, 2001)

Публикации на русском языке 
 Оборотная сторона сюжета// Десять кубинских историй: лучшие рассказы кубинских писателей. М.: Текст, 2010

Признание 
Премии литературной критики (1987, 1994, 2000). Национальная премия по литературе (2000). Премия Алехо Карпентьера (2000). Произведения Арруфата переведены на несколько европейских языков.

Примечания

Литература 
 Barquet J.J. Teatro y Revolución Cubana: subversión y utopía en Los siete contra Tebas de Antón Arrufat. Lewiston: E. Mellen Press, 2002

Ссылки 
 
 Биография, библиография, фото на сайте Литературная Куба
 Опись архива Арруфата, включая переписку с латиноамериканскими писателями, в Библиотеке Принстонского университета

Выпускники Гаванского университета
Лауреаты Национальной литературной премии Кубы